Thesaurus, paraula llatina per tresor
 Tesaurus, llistat de paraules.
 Thesaurus Linguae Graecae, institut de recerca nord-americà.
 Thesaurus Linguae Latinae, diccionari de llatí.
 'Thesaurus', comèdia grega de Filèmon.

Tesaurus